Wilder puede referirse a:

Lugares
Wilder (Minnesota), ciudad estadounidense de Minnesota.
Wilder (Idaho), ciudad estadounidense de Idaho.
Wilder (Kentucky), ciudad estadounidense de Kentucky.
Wilder (Vermont), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Windsor en Vermont.

Personas
Wilder Medina, futbolista colombiano.
Wilder Guisao, futbolista colombiano.
Wilder Penfield, neurocirujano canadiense.
Wilder Cartagena, futbolista peruano. 
Wilder Mosquera, futbolista colombiano.
Wilder Zabala, futbolista boliviano.
Wilder Salazar, futbolista colombiano.
Wilder Galliquio, futbolista peruano.
Wilder Dwight Bancroft, químico físico estadounidense.
Billy Wilder, director de cine y productor estadounidense.
Thornton Wilder, dramaturgo y novelista estadounidense.
George J. Wilder, botánico, curador, y profesor estadounidense.
Laura Ingalls Wilder, novelista estadounidense.
Alan Wilder, músico, arreglista, productor, programador y compositor inglés.
Gene Wilder, actor, director y guionista estadounidense.
Deontay Wilder, boxeador estadounidense.
Matthew Wilder, músico, compositor y productor discográfico estadounidense.
Chris Wilder, futbolista inglés.
Christopher Wilder, asesino en serie y asesino itinerante estadounidense.
Ace Wilder, cantante sueca.
Wilder Pérez, guitarrista venezolano.
Wilder Ortiz, Santandereano desde 1996